Борова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 У місті Київ:
 Борова вулиця — вулиця в місцевості Бортничі.
 Бортова вулиця — вулиця в місцевості Червоний хутір.
 Борова вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Борова вулиця — вулиця в місті Сумах.
 Борова вулиця — вулиця в місті Харкові.
 Борова вулиця — вулиця в місті Березному.

Вулиці